Ио́сиф Моисе́евич Тро́нский (до 1938 года— Тро́цкий; 16 (28) мая 1897, Одесса — 3 ноября 1970, Ленинград) — российский и советский филолог-классик, индоевропеист, крупнейший специалист по античной литературе. Доктор филологических наук, профессор.

Биография 
Сын учителя древнееврейской словесности и потомственного почётного гражданина Моисея Исааковича Троцкого (1861—1922) и Фейги Хаимовны Фрейдлиной (1866—1932). В 1915 окончил частную гимназию И. Р. Раппопорта и поступил на историко-филологический факультет Новороссийского университета. Слушал курс сравнительно-исторического языкознания и санскрита у А. И. Томсона. В 1918 был награждён золотой медалью факультета за сочинение «Цицерон о памятниках искусства». По окончании университета в 1919 году остался при кафедре римской словесности, одновременно начал работать в области библиотечного дела. С 1919 по 1923 работал в главной библиотеке Высшей школы, занимая последовательно должности заведующего кабинетом, классификатора, помощника библиотекаря и заведующего отделом. В 1920 году принимал участие в составлении всероссийского сводного каталога иностранной периодики. С 1921 года начал преподавать древние языки в Одесском институте народного образования и в Археологическом институте.

В январе 1923 года переехал в Петроград, где получил научную квалификацию при Научно-исследовательском институте сравнительной истории литератур и языка Запада и Востока (ИЛЯЗВ) вне штата и без оклада. 23 июня 1924 по рекомендации Н. Я. Марра был принят на работу в Русское отделение Публичной библиотеки, в штате которой прошёл путь от помощника библиотекаря до консультанта по общим вопросам классификации. Был сторонником полной рекаталогизации русского фонда до 1927 de visu (вручную). С 6 июня 1931 по 1 сентября 1934 заведовал библиотекой Вольтера. Руководил работой аспирантов библиотеки, состоял членом Общества библиотековедения.

В 1926—1929 читал курс античной литературы в Ленинградском государственном университете. Затем в ходе экспериментов в области образования преподавание классических языков было временно переведено на кафедру романо-германских языков и практически изъято из образовательного процесса. В 1932, после отмены этого сомнительного нововведения и учреждения первой в СССР кафедры классических языков, ознаменовавшего новый поворот в истории отечественной филологии, вернулся к преподаванию. С самого дня основания кафедры был её сотрудником, сперва как совместитель, с 1935 — в постоянном штате.

В 1938 году на фоне кампании по разоблачению «троцкистов» сменил фамилию Троцкий на Тронский.

В 1938 на основании постановления Совнаркома СССР «Об учёных степенях и званиях» Учёный Совет Ленинградского института философии, лингвистики и истории (ЛИФЛИ) присвоил ему учёную степень кандидата филологических наук без защиты диссертации. В январе 1939 был утверждён в учёном звании доцента по кафедре классической филологии. 11 ноября 1941 года на заседании учёного совета ЛГУ в блокадном Ленинграде защитил докторскую диссертацию на тему «История античной литературы» (официальные оппоненты С. А. Жебелёв, А. А. Смирнов и И. И. Толстой). Текст диссертации впоследствии лёг в основу одноимённой монографии (1947), которая выдержала множество переизданий, была переведена на около десятка языков и до сих пор остаётся одной из наиболее авторитетных работ в данной области. Вскоре после защиты И. М. Тронский был эвакуирован вместе с университетом в Саратов. 7 марта 1943 он был утверждён в должности исполняющего обязанности заведующего кафедрой классической филологии ЛГУ, а в июле того же года получил дипломы доктора филологических наук и профессора ЛГУ. По возвращении в Ленинград в 1944 году возобновил работу в Университете и Публичной библиотеке. С июля 1950 — сотрудник Института языка и мышления РАН (впоследствии — Институт языкознания РАН), в ленинградском отделении которого проработал до конца жизни, с перерывом в 1952—1957 годах.

Семья 
 Отец — Моисей Исаакович Троцкий, одесский педагог, автор книг «Краткая грамматика древнееврейского языка» (Одесса, 1905) и «Учебник русской грамматики для инородческих училищ» (Одесса, 1911—1915).
 Жена — Мария Лазаревна Тронская (урождённая Гурфинкель; 1896—1987), историк немецкой литературы, профессор ЛГУ; её двоюродный брат — литературовед С. А. Рейсер.
 Брат — Исаак Моисеевич Троцкий (1903—1937), историк, декабристовед; его дочь Елена после ареста родителей в 1936 году была удочерена Иосифом Моисеевичем и Марией Лазаревной Тронскими; впоследствии замужем за Г. М. Элиашбергом.
 Дядя (муж тёти со стороны матери, Иты Хаимовны (Иды Ефимовны) Дубновой, 1858—1934) — историк Семён Маркович Дубнов.
 Двоюродная сестра — София Семёновна Дубнова-Эрлих (1885—1986), поэтесса, публицист (на русском языке и идише), переводчица с идиша и немецкого на русский язык, жена видного деятеля Бунда Х. М. Эрлиха (их сын — филолог-славист В. Г. Эрлих).

Научные труды

Монографии 

 Античные теории языка и стиля (совместно с С. В. Меликовой-Толстой и О. М. Фрейденберг). — Л., 1938.
 История античной литературы. — Л., 1947. (4-е изд. 1983)
 Очерки из истории латинского языка. — М.—Л., 1953.
 Историческая грамматика латинского языка. — М., 1960.
 Древнегреческое ударение. — М.—Л., 1962.
 Общеиндоевропейское языковое состояние: Вопросы реконструкции. — Л., 1967.
 Вопросы языкового развития в античном обществе. — Л., 1973. (Переиздание: М., 2013.)
 Историческая грамматика латинского языка; Общеиндоевропейское языковое состояние: Вопросы реконструкции / Под общ. ред. Н. Н. Казанского. — М.: Индрик, 2001. — 578 с.

Статьи

Примечания

Литература 

 Герценберг Л. Г. 2011. Тронский И. М. // Двойной портрет (филологи-классики о филологах-классиках). М., 2011.
 Десницкая А. В. Иосиф Моисеевич Тронский (1897—1970) // Известия АН СССР. Серия литературы и языка. Т. 30. — 1971. — Вып. 4.
 
 Заседание Учёного Совета ЛОИЯ АН СССР, посвящённое 70-летию И. М. Тронского // Вестник древней истории. — 1968. — № 2.
 Каганович Б. С. А. А. Смирнов об «Истории античной литературы» И. М. Тронского // Acta Linguistica Petropolitana. Труды института лингвистических исследований. 2008
 Левченко В. В. Иосиф Моисеевич Троцкий (Тронский): судьба и творческий путь (к 110-летию со дня рождения) // Юго-Запад. Одессика. Историко-краеведческий научный альманах. — Вып. 4. — Одесса, 2007. — С. 220—239.
 Левченко В. В. Из истории науки в Одессе: трагедия одного имени // Проблемы славяноведения. Сборник научных статей и материалов. — Вып. 9. — Брянск: Издательство Брянского государственного университета, 2007. — С. 62-73.
 Левченко В. В. Троцький (Тронський) Йосип Мойсейович // Одеські історики. Енциклопедичне видання. Том 1 (початок ХІХ — середина ХХ ст.). — Одеса: Друкарський дім, 2009. — С. 404—407.
 
 Тункина И. В. 2012. К «потаенной» биографии И. М. Тронского (Троцкого): Родственный контекст. Часть I. Корни: Троцкие — Фрейдлины — Дубновы (историко-антропологические зарисовки) // Varietas Delectans: Сборник статей к 70-летию Николая Леонидовича Сухачева / Ин-т лингвистич. исслед. РАН, Научный совет РАН по классической филологии, сравнительному изучению языков и литератур. СПб.: Нестор-история, 2012. C. 510—538.
 Тункина И. В. 2013. Одесский период биографии И. М. Тронского (1897—1923) // Мнемон: Исследования и публикации по истории античного мира. Вып. 12: Из истории античности и Нового времени. Сборник статей к 80-летию со дня рождения проф. Э. Д. Фролова / Под ред. проф. А. Х. Даудова. СПб.: изд-во СПбГУ, 2013. С. 555—571.
 Чистякова Н. А., Ярхо В. Н. 1971. И. М. Тронский. [Некролог]. Список научных трудов. // Вестник древней истории, 1971: 2, 162—166.
 Ярхо В. Н. 1997. Профессор Иосиф Моисеевич Тронский в его письмах (к столетию со дня рождения). // Вестник древней истории 1997: 4, 200—210.

Ссылки 
 Страничка на сайте Института лингвистических исследований РАН
 Страничка на сайте Российской национальной библиотеки

Умершие в Санкт-Петербурге
Выпускники историко-филологического факультета Императорского Новороссийского университета
Преподаватели вузов Одессы
Преподаватели филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Историки лингвистики
Компаративисты
Филологи России
Литературоведы СССР
Лингвисты России
Лингвисты СССР
Антиковеды СССР
Индоевропеисты
Историки языка
Сотрудники Института лингвистических исследований РАН
Сотрудники Российской национальной библиотеки
Авторы энциклопедий и словарей
Филологи-классики
Преподаватели Южноукраинского национального педагогического университета имени К. Д. Ушинского